Vaucher può riferirsi a:
 Annelise Vaucher (* 1952)
 Denis Vaucher
 Gee Vaucher
 Jean-François Vaucher (* 1946)
 Jean Pierre Étienne Vaucher (1763-1841)
 Aenictus vaucheri
 Cataglyphis albicans vaucheri
 Michel Vaucher (1936-2008)
 Sandrine Vaucher (* 1971)